Орденът на Христос е рицарски орден със седалище в Португалия, смятан за наследник на Ордена на тамплиерите.

Той е основан от крал Денис I Португалски през 1317 г. - 5 години след забраната на Ордена на Храма от папа Климент V.

След продължили няколко години преговори Орденът на Христос получава имуществото на тамплиерите в Португалия, включително крепостта Томар.

Християнство в Португалия
Католически ордени
Римокатолицизъм